Chaume peut désigner :

Nom commun 

 selon la racine latine , la tige de roseau.
 En botanique, le chaume désigne la tige herbacée creuse des graminées telles que le blé ;
 En agriculture, le chaume ou éteule est, selon une acception proche de la précédente, la partie des tiges de céréales qui couvrent encore le champ après la moisson. Par extension, les chaumes désignent globalement les champs ou l'ensemble de parcelles agraires, de couleur souvent blonde ou jaunâtre, qui sont recouverts de ce chaume.
 En habitat rural traditionnel, le chaume est un matériau de couverture traditionnelle des maisons, à base de pailles de céréales ou de tiges de roseaux. Le chaume désigne par extension la couverture selon cette technique. Cette toiture est à l'origine de l'appellation de la maison rustique qu'est la chaumière.
 selon la racine , indiquant un lieu de pâturage  
 en géographie rurale,
 Dans plusieurs régions (monts du Forez, massif des Vosges,..), les chaumes ou encore les hautes-chaumes sont des lieux d'estive traditionnels. La flore des prairies d'altitude, autrefois aménagées pour le pastoralisme montagnard, doit souvent s'adapter à des conditions météorologiques difficiles : vents forts, froid, neige, exposition au soleil. Au fil des étés, si elle est dégradée après abandon du pastoralisme, elle peut être souvent envahie par une lande arbustives à Éricacées (myrtilles, airelles, bruyères).
 La chaume désigne, par exemple en Auvergne, des terres incultes laissées en friche, à proximité des villages ; ces chaumes avaient autrefois une vocation pastorale.

Toponyme

Communes 
 Chaume, une ancienne commune française de la Côte-d'Or, aujourd'hui intégrée à Chaume-et-Courchamp ;
 Chaume-lès-Baigneux, une commune française, du département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté.
 Chaumes-en-Brie, une commune française, du département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France.

Hydronyme 
 La Chaume est une rivière de Nouvelle-Aquitaine (départements de la Creuse et de la Haute-Vienne) et du Centre-Val-de-Loire (département de l'Indre), c'est un affluent de la Benaize.

Odonyme 
 Rue du Chaume, ancienne rue de Paris qui allait de la rue des Blancs-Manteaux à la rue des Haudriettes ; actuellement portion de la rue des Archives.

Patronyme 

 Chloé Chaume, artiste lyrique française ;
 Raphaël Chaume (°1989 - ), un joueur français de rugby à XV ;

Vignoble 
 Chaume (AOC) et Quarts-de-chaume (AOC) sont des vins blancs liquoreux produits en Maine-et-Loire (Rochefort-sur-Loire) ;

Voir aussi 
  ;
 Les Hautes Chaumes, site naturel classé des monts du Forez, dans le Massif central, en France ;
 Chaumes, une marque de fromage français, produit par la fromagerie des Chaumes ;
 Chaumière, une habitation couverte de chaume ;